Die Abkürzung JKF steht für:
 Japan Karatedō Federation
 Jugendkulturfestival Basel

JKF